Aubrey Beauclerk kan syfta på bland andra:

* Aubrey Beauclerk, 5:e hertig av Saint Albans (1740–1802), brittisk peer
 Aubrey Beauclerk, 6:e hertig av Saint Albans (1765–1816), brittisk peer
 Aubrey Beauclerk, 7:e hertig av Saint Albans (1815–1816), brittisk peer